Locust Grove kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Locust Grove (Georgia)
Locust Grove (Oklahoma)